Carl Christian Rafn – storico, traduttore e antiquario danese 
 Lina Rafn – cantante danese
 Jan Rafn – ex calciatore norvegese
 Pálmi Rafn Pálmason – calciatore islandese
 Simen Rafn – calciatore norvegese